Tivoli/Tívoli puede referirse a:

 Tívoli, ciudad de la provincia de Roma (Lacio, Italia).
 Tivoli, villa del estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Jardines de Tívoli, parque de atracciones ubicado Copenhague (Dinamarca).
 Teatro Tivoli
 Teatro Tívoli, teatro y cine de Barcelona (España).
 Teatro Tívoli, de Lisboa (Portugal).
 Teatro Tívoli, de Ciudad de México (México).
 Tivolis Koncertsal, de Copenhague (Dinamarca).
 Tivoli Theatre, cine-teatro ubicado en Wimborne Minster (Dorset, Inglaterra).
 Tivoli, una división de International Business Machines.
 Tivoli World, parque de atracciones y espectáculos de Benalmádena, Costa del Sol, provincia de Málaga, España.
 Tívoli, película mexicana de 1975 dirigida por Alberto Isaa].
 Hotel Tívoli, película española de 2005 dirigida por Antón Reixa.